Münzenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Münzenberg, Stadt in Hessen

 Münzenberg (Quedlinburg), einen Stadtteil in Quedlinburg
 Münzenberg (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Münzenberg (Leoben), Ortslage der Stadt Leoben, Steiermark
sowie:
 Amt Münzenberg, historisches Amt in Hessen
 Burg Münzenberg, Burg in Hessen

Münzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Münzenberg (1940–2014), deutscher Architekt und Fußballfunktionär
 Gottfried Münzenberg (* 1940), deutscher Physiker 
 Reinhold Münzenberg (1909–1986), deutscher Fußballspieler
 Willi Münzenberg (1889–1940), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Hanau-Münzenberg
 Herren von Hagen-Münzenberg
 Münzenberger
 Münzberg